

Patronyme 

 Adriaan Blaauw (1914-2010), astronome néerlandais.
 Johannes Lodewicus Blaauw, aussi appelé Wicus Blaauw (1986-), joueur sud-africain de rugby à XV.
 William-Henry Blaauw (1793-1870), antiquaire anglais.

Astronomie 
 (2145) Blaauw, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.